Miejscowości w USA:
 Rogers – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Rogers – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Rogers – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Colfax
 Rogers – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Rogers – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Rogers – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Bell
Gminy w USA:
 Rogers (ang. Rogers Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Rogers (ang. Rogers Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ford
 Rogers (ang. Rogers Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Presque Isle
 Rogers (ang. Rogers Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Rogers (ang. Rogers Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rogers (ang. Rogers County) – w stanie Oklahoma
Osoby o nazwisku Rogers
 Annette Rogers – amerykańska lekkoatletka
 Bernard Rogers – amerykański kompozytor
 Carl Rogers – amerykański psycholog
 Chris Rogers – australijski krykiecista
 Ginger Rogers – amerykańska aktorka
 Hal Rogers – amerykański polityk
 Ian Rogers – australijski szachista
 Jeffrey Rogers – amerykański aktor
 Jimmy Rogers – amerykański muzyk bluesowy
 Kenny Rogers – amerykański aktor i piosenkarz country
 Michael Rogers – australijski kolarz
 Mike Rogers (ujednoznacznienie)
 Nicholas Rogers (ujednoznacznienie)
 Nigel Rogers – angielski śpiewak, tenor
 Mimi Rogers – amerykańska aktorka
 Rebecca Rogers – amerykańska brydżystka
 Richard Rogers – brytyjski architekt
 Wayne Rogers – amerykański aktor
 William P. Rogers – amerykański polityk
 Woodes Rogers – gubernator Bahamów